Высшая лига 1997 () — 23-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 6-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица 

1 «Металлург» квалифицировался как финалист Кубка Латвии, так как обладатель Кубка — «Сконто» обеспечил себе место в Лиге чемпионов.
 «Динабург» опережает «Вентспилс» по результатам личных встреч (2:0, 1:1 и 0:1).

Результаты матчей

Первый и второй круг 

1 Игра третьего круга.

Третий круг 

2 Игра второго круга.

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки 

Лучшими судьями были признаны: Роман Лаюкс, Владимир Директоренко (оба — Рига), Андрей Сипайло (Даугавпилс).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 1997
 Первая лига Латвии по футболу 1997
 Вторая лига Латвии по футболу 1997

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

1997
Футбол в Латвии в 1997 году